Sokolken ist ein deutscher Ortsname:
 Sokolken, 1938–1945 Stahnken, Kreis Lyck, Ostpreußen, seit 1945: Sokółki (Prostki), Dorf im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Sokolken, 1938–1945 Halldorf, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen, seit 1945: Sokółki (Kowale Oleckie), Dorf im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen